Евгений Парфёнов: Парфёнов, Евгений Ерофеевич (1926—2006) — первый секретарь Каменского горкома КПСС, Герой Социалистического Труда. 
 Парфёнов, Евгений Иванович (1927—2011) — советский инженер-конструктор.